Herguijuela del Campo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Herguijuela del Campo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Herguijuela del Campo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar